Novo Topola est un toponyme qui peut désigner :
 Nova Topola, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
 Nova Topola, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lebane, district de Jablanica.